Theo Walcott (London, 1989. március 16. –) angol válogatott labdarúgó, az Everton játékosa, de kölcsönben a Southamptonnál szerepel.

Pályafutása

Válogatott 
Walcott 2006. május 25-én a második félidőben csereként mutatkozott be az angol B válogatottban a Fehéroroszország elleni mérkőzésen. 2006. május 30-án ő lett a felnőtt válogatott legfiatalabb játékosa, miután 17 évesen és 75 naposan pályára lépett a Magyarország elleni barátságos mérkőzésen az Old Traffordon. Anglia megnyerte a találkozót 3–1-re.

Walcott meglepetésre bekerült Sven-Göran Eriksson 2006-os világbajnoki keretébe, annak ellenére, hogy addig egyetlen tétmérkőzést sem játszott a válogatottban. Olyan játékosokat előzött meg a csatárposzton, mint Darren Bent (a legtöbb gól szerző csatár a 2005–06-os szezonban), Andy Johnson (a legtöbb gólt szerző angol játékos a 2004–05-ös szezonban), Dean Ashton (Benthez hasonlóan állandó játékos az U21-es válogatottban), és a válogatott rendszeres tagja, Jermain Defoe.

Annak ellenére, hogy Anglia csupán két teljesen egészséges csatárának egyike volt, nem játszott a tornán. Eriksson megvédte döntését, azt nyilatkozta, hogy ez tapasztalatszerzés volt a fiatal játékos számára, ami jól jön majd a jövőbeli mérkőzéseken. Eriksson döntése vegyes véleményeket váltott ki; egyesek értelmetlen kockáztatásnak vélték, mások dicsérték Erikssont, amiért "valami újat" próbált ki.

2006. augusztus 15-én Walcott lett a legfiatalabb játékos, aki gólt szerzett az angol U21-es válogatottban, mikor csupán három perccel a kezdőrúgás után eredményes volt Moldova ellen az Ipswich Town otthonában, a Portman Road-on. Ez volt az első mérkőzése az U21-eseknél. Walcott két gólt szerzett a német U21-es válogatott ellen, ezzel hozzájuttatta Angliát a továbbjutáshoz az U21-es Európa-bajnokságra.

2008. szeptember 6-án játszotta első tétmérkőzését, egy világbajnoki selejtezőt Andorra ellen, a következő mérkőzésen, 2008. szeptember 10-én Horvátország ellen pedig megszerezte első góljait a felnőtt válogatottban. Ezzel ő lett a legfiatalabb játékos, aki mesterhármast szerzett Anglia számára.

Góljai a válogatottban

Statisztika 
2020. január 29. szerint.

Sikerei, díjai 
Southampton
 Ezüstérmes:
 FA Youth Cup: 2005

Arsenal
 Ezüstérmes:
 Ligakupa: 2007,2011
Fa Cup: 2013–2014, 2014–2015
FA Community Shield:2015

Egyénileg
 BBC Év Fiatal Sportszemélyisége: 2006

Jegyzetek

Források

További információk

Angol labdarúgók
A Southampton labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
Az Everton labdarúgói
Labdarúgócsatárok
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
1989-ben született személyek
FA-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek
A Premier League labdarúgói